Baus steht für:
 Baus (Boking), ein Dorf im indonesischen Distrikt Boking in Westtimor

Baus ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Baus (1889–1971), deutscher Maler, Grafiker, Buchkünstler und Bildhauer
 Heinz-Georg Baus (1934–2016), deutscher Gründungsunternehmer der BAUHAUS-Fachmarktcentren
 Karl Baus (1904–1994), deutscher Kirchenhistoriker und Patrologe
 Manuel Tamayo y Baus (1829–1898), spanischer Dramatiker
 Peter Baus (* 1949), deutscher Künstler
 Susanne Baus (1965–2013), österreichische Militärseelsorgerin
 Ursula Baus (* 1959), deutsche Fachjournalistin und Architekturkritikerin
 Valentin Baus (* 1995), deutscher Para-Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Paus